Mimão-espanhol é uma espécie de ave da família Mimidae.

É endémica da Ilha de Española.

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais e matagal árido tropical ou subtropical.

Referências

 Harris, M. P. (1968). "Egg-eating by Galápagos mockingbirds". Condor 70:269-270 

Nesomimus
Aves do Equador
Aves descritas em 1890